

Ход соревнований

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

 Предварительные забеги 
В полуфинал выходят по пять лучших из каждого забега плюс четверо участников из оставшихся, показавшие лучшее время.Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Полуфиналы 
В финал выходят пятеро лучших из каждого забега плюс двое из оставшихся по лучшему времени.

Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М